Schweigart ist der Familienname folgender Personen:
Hans Adalbert Schweigart (1900–1972), deutscher Chemiker und Ernährungswissenschaftler
Jonas Schweigart (* 1996), deutscher Handballspieler